Годебский () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Годебский, Феофил (ок. 1680—1756) — униатский епископ пинско-туровский, владимиро-брестский XVIII века.
 Годебский, Циприан (поэт) (1765—1809) — поэт и прозаик, участник наполеоновских войн, полковник армии герцогства Варшавского, редактор, переводчик.
 Годебский, Циприан (1835—1909) — скульптор, внук предыдущего.